De 20e editie van de Gemenebestspelen (Engels:Commonwealth Games) werd van 23 juli tot en met 3 augustus 2014 gehouden in Glasgow, Schotland.

Deelnemende landen

Accommodaties

Glasgow

Buiten Glasgow

Kalender

Sporten 
Tijdens deze Spelen worden op 261 onderdelen in 17 sporten medailles verdeeld. Hiervan zijn 22 onderdelen in vijf sporten bedoeld voor paralympische atleten (atletiek, bowls, gewichtheffen, wielersport en zwemmen). Boogschieten en tennis zijn ten opzichte van 2010 verdwenen van het programma, zij hebben plaatsgemaakt voor judo en triatlon. Andere onderdelen die zijn geschrapt: synchroonzwemmen, snelwandelen en Grieks-Romeins worstelen. Het aantal onderdelen bij de schietsport werd teruggebracht van 44 naar 19. Mountainbiken en vrouwenboksen werden toegevoegd aan het programma.

Externe link 
 Officiële website